Piloto (aviação), um piloto de aeronave
 Piloto (náutica), um oficial náutico da marinha mercante
 Piloto (automobilismo), um piloto de automóveis
 Piloto, um condutor de transporte marítimo
 Episódio piloto, nome dado ao primeiro episódio de uma série de televisão
 O Piloto filme de 1980 com Cliff Robertson
 Halimium lasianthum subsp. lasianthum
 Peixe-piloto

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas

fi:Pilotti